Проктор  - це наглядач або представник в правничому, священницькому або академічному середовищі. Також може означати:

Проктор — місто, штат Міннесота
 Проктор — місто, штат Вермонт
 Проктор — переписна місцевість, штат Оклахома